Назаренко, Сергей:

 Назаренко, Сергей Андреевич (1949—2005) — советский и российский учёный.
 Назаренко, Сергей Юрьевич (род. 1980) — украинский футболист.